Ассонов — русская фамилия. Известные представители:

 Ассонов, Александр Денисович (1895—1972) — российский учёный, специалист в области металловедения и термической обработки. Дважды лауреат Сталинских премий.
 Ассонов, Василий Иванович (1843—1918) — популяризатор науки, калужский краевед, писатель, переводчик, друг К. Э. Циолковского.